«Спорт time» («Спорт тайм») — ежемесячный журнал о белорусском спорте. Издается с октября 2015 года на русском языке. 

Учредители — Министерство образования Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусская ассоциация студенческого спорта, Учреждение «Республиканский центр физического воспитания учащихся и студентов», . Издатель — .

Не имеет аналогов в белорусском медийном пространстве . Журнал отличает высокое качество полиграфического исполнения, презентабельный дизайн и тематическое разнообразие материалов.

С марта по декабрь 2021 года в материалах журнала основной акцент в публикациях делался на материалы о развитии школьного и студенческого спорта в Республике Беларусь. С января 2022 года с приходом нового главного редактора концепция журнала вновь изменилась в сторону ретроспективного описания истории спортивных достижений и бывших спортсменах.

Распространяется по подписке, через киоски «Белсоюзпечать», посредством адресной рассылки (федерации, союзы и ассоциации по видам спорта, спортивные школы и клубы, учреждения высшего образования) и имеется в свободном доступе (гостиницы, спортивные и другие целевые объекты, спортивные ивенты).

До октября 2021 года выходил на 60 страницах. С ноября 2021 года объем журнала уменьшен до 48 страниц. Реальный тираж журнала — около 250 экземпляров.

Концепция и основные рубрики 
Концепция основана на личностях известных белорусских спортсменов, а одной из главных задач является создание эффекта личного знакомства читателя с персоной в спорте. Основные рубрики: «Вчера. Сегодня. Завтра», «За шаг до Олимпа», «Женщина в спорте», «Персона в спорте», «Тренерская», «Игровой момент», «Спорт и бизнес», «Свой парень», «Мотивация», «Имена», «Тайм-аут», «Фитнес», «Гость».

Руководство изданием 

 Алёхина Наталья Ивановна (октябрь 2015 — февраль 2021, главный редактор)
 Фалалеев Владимир Владимирович (март 2021 — декабрь 2021, руководитель творческого проекта «Журнал «Спорт time»)
 Кахнович Иван Иванович (январь 2022 — по настоящее время, главный редактор)

Награды 
Премия Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Белорусской ассоциации спортивной прессы «Медиа-Олимп 2016» в категории «Рио-2016» за освещение хода подготовки и участия белорусских спортсменов в XXХI летних Олимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро.

Сноски 

Журналы Белоруссии
Спортивные журналы
Журналы, появившиеся в 2015 году
Журналы на русском языке